Натуральне число 42
 42 рік до нашої ери
 42 рік нашої ери
 42 століття до нашої ери
 42 — відповідь на питання життя, Всесвіту і взагалі (з фантастичної книги Дугласа Адамса «Путівник Галактикою для космотуристів»).